Crambe är ett släkte av svampdjur. Crambe ingår i familjen Crambeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Crambe (Crambeidae)